Clermont-i Szent Ábrahám
 Kratiai Szent Ábrahám